Kanor kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kānor, ort, Rajasthan, Udaipur,

Indonesien 

 Kecamatan Kanor, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kanor, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar